Аванга́рдная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Беларусь 
 Авангардная улица — улица в Минске.

Россия 
 Авангардная улица — улица в Екатеринбурге.
 Авангардная улица — улица в Казани.
 Авангардная улица — улица в Москве.
 Авангардная улица — улица в Омске.
 Авангардная улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Авангардная улица — улица в Одессе.
 Авангардная улица — улица в Харькове.

См. также 
 Авангардный мост